Sukra kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukra, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Sukra, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar